Schoberspitze heißen folgende geographische Objekte:

 Schoberspitze (Ankogelgruppe), 2573 m, Gipfel im Mölltal am Reißeck, Hohe Tauern, Kärnten
 Oberwölzer Schoberspitze, 2423 m, Gipfel im Wölztal in den südlichen Wölzer Tauern, Niedere Tauern, Steiermark
 Schoberspitze (Donnersbachtal), 2126 m, Gipfel im Donnersbachtal in den nördlichen Wölzer Tauern, Niedere Tauern, Steiermark
 Schoberspitze (Schladminger Tauern), 2217 m, Gipfel im Kleinsölktal in den Schladminger Tauern, Niedere Tauern, Steiermark